Las Salas Superiores de Justicia o Cortes Superiores de Justicia son, en el Perú, el segundo nivel jerárquico en que se organiza el Poder Judicial. Solo se encuentran bajo la autoridad de la Corte Suprema de la República y es, en la mayoría de procesos, el último organismo que conoce de un proceso.

Las Salas se encuentran en cada Distrito Judicial que, usualmente se corresponden territorialmente con cada Región del Perú. 

Cada Corte Superior se encuentra conformada por un determinado número de salas de acuerdo a la carga procesal que maneja. 

Las salas se subdividen según la especialidad que tienen. Las especialidades son las siguientes:
 Salas Civiles, que conocen todos los temas relacionados al Derecho Civil con excepción de lo relacionado al Derecho de Familia
 Salas Penales, que conocen de delitos y otros temas relacionados al Derecho Penal
 Salas Laborales, que conocen de temas relacionados al Derecho Laboral
 Salas de Familia, que conocen de temas relacionados al Derecho de Familia 
 Salas Comerciales, que conocen de temas relacionados al Derecho Mercantil.

Anteriormente también existieron, en el Distrito judicial de Lima las Salas Contenciosas Administrativas y las  Salas de Derecho Público pero que fueron desaparecidas por motivos administrativos pero que, en el caso de las Contencioso Administrativas, se mantienen mientras terminan de resolver los casos que conocen.

Las Salas que conocen temas de más de una especialidad se conocen como Salas Mixtas. Finalmente se señala que, en los distritos judiciales donde no existe Sala de una determinada especialidad ni tampoco existen Salas Mixtas, los temas de esa especialidad los ve la Sala Civil, con excepción de los de materia criminal que tiene que ser ventilado necesariamente en una Sala Penal.

Son pocos los supuestos de procesos que se inicien en las Salas Superiores por lo que estas realizan, mayormente, el papel de Cortes de Apelación. En el Perú solo existe la doble instancia en la resolución de un proceso por lo que solo pueden acceder a la Corte Suprema aquellos casos resueltos en segunda instancia en las Cortes Superiores en los que se interpuso un Recurso de Casación.

Corte Superior 
Como se señaló, cada distrito judicial tiene tantas salas como le son necesarias. Sin embargo, al conjunto de estas Salas se le conoce con el nombre de Corte Superior. En ese sentido, se utilizan indistintamente dichos términos, siendo más usado el de Corte Superior.

Organización y Funcionamiento 

Cada Sala superior se encuentra conformado por tres vocales, ejerciendo uno de ellos el cargo de Presidente de la Sala. Entre los Presidentes de las distintas salas que conforman un distrito judicial se elige al Presidente de la Corte Superior.

Para que una Sala emita resolución sobre un tema, son necesarios que existan tres votos conformes. Si no se llegan a emitir estos tres votos conformes en un sentido se produce lo que se conoce como discordia para lo cual es necesario llamar a un cuarto vocal dirimente de otra sala. Si tras el voto de este cuarto vocal, aún no se lograsen los tres votos conformes, se llamará a un quinto vocal dirimente con el que obtendrán, definitivamente, los cuatro votos para emitir resolución.

Modificación:
LEY N.º 31281
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 144 DEL DECRETO LEGISLATIVO 767, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, RESPECTO DE LOS VOTOS CONFORMES REQUERIDOS EN LAS SALAS SUPERIORES PARA EMITIR RESOLUCIÓN EN MATERIA LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL
Artículo único. Modificación del artículo 144 del Decreto Legislativo 767, Ley Orgánica del Poder Judicial Modifícase el artículo 144 del Decreto Legislativo 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, en los siguientes términos:
“Artículo 144. Resoluciones. Votos En las Salas de la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen resolución. En las Salas Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes. En las Salas Superiores Penales, Laborales o las que resuelvan materias laborales o de seguridad social, se requiere de dos votos conformes para formar resolución. Salvo las excepciones que señala la Ley.
Los votos, incluso los singulares y discordantes, se emiten por escrito, con firma de su autor. Todos se archivan conjuntamente con una copia de la resolución”.

Juzgado especializado en derecho laboral en el Perú

Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos: 
 En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).
 En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal única.
 En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. 1991

Funciones del juez especializado en temas laborales 
Según el Artículo IV de la Ley PROCESAL DEL TRABAJO LEY N.º 29497
 bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, 
 los tratados internacionales de derechos humanos y la ley.
 Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, 
 así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Derechos laborales en el Perú 

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS?
 Jornada laboral de 48 horas (8 horas diarias o 48 horas semanales)
 Descanso semanal obligatorio (24 horas continuas, de preferencia el domingo).
 Descanso en días feriados no laborables.
 Vacaciones (15 días)
 Remuneración acordada con el empleador (no es obligatorio pagar el sueldo mínimo)
 Compensación por Tiempo de Servicios (equivalente a ½ remuneración por año laborado)
 Gratificación por fiestas patrias y Navidad (equivalente a ½ remuneración)

Derechos del trabajador vulnerados 
Cuando el trabajador siente que no se están cumpliendo sus derechos, debe actuar de la siguiente manera, según consejo del abogado Javier Mujica Petit.
 Debe recurrir directamente al empleador señalando la infracción que se está cometiendo y darle un plazo razonable para que rectifique sus conducta.
 Si no recibe una respuesta positiva tiene dos posibilidades: Una es darse por despedido y reclamar una indemnización o puede recurrir a la SUNAFIL para que éste obligue a al empresa a cumplir con los derechos del trabajador. Además, puede pedir una inspección laboral a la SUNAFIL. También, puede interponer una demanda judicial.
 Finalmente, Javier Mújica aconseja a los empresarios a que tengan una actitud amigable y colaborativa con los trabajadores para evitar los conflictos y tener un buen clima laboral, de esta manera se mejora la productividad.

Poder Judicial de Perú
Tribunales de apelaciones